Gościsław – imię męskie
 Gościsław – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie średzkim, w gminie Udanin.
 Gościsław – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim, w gminie Węgorzyno